HCI est un sigle, qui signifie :
 Haut Conseil à l'intégration, instance française de réflexion et de propositions sur « l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère » en France, qui a fonctionné de 1989 à 2013.

en physique
 Highly charged ion (en français, ion fortement chargé), un ion avec une forte charge ;
 , un phénomène dans des dispositifs à semi-conducteurs électroniques, quand les porteurs de charge gagnent suffisamment d'énergie pour surmonter les barrières de potentiel et migrer vers une autre zone de l'appareil ;

en informatique
 Human-computer interaction (en français, interaction homme-machine) ;
  ;
 Open HCI (OHCI) et Universal HCI (UHCI), des contrôleurs USB 1.1 ;
 Enhanced HCI (EHCI), un contrôleur USB 2.0 ;
 Advanced HCI (AHCI) ;
 Extensible Host Controller Interface (xHCI) ;
 Hyper-converged infrastructure (en français, infrastructure hyperconvergée).